Il gruppo della mixite è un gruppo di minerali.

Minerali del gruppo della mixite 
 Agardite-(Ce)
 Agardite-(La)
 Agardite-(Y)
 Calciopetersite
 Goudeyite
 Mixite
 Petersite-(Y)
 Plumboagardite
 Zálesíite

Note 

Mixite